Mszaniec (ukr. Мшанець) – wieś na Ukrainie w rejonie zborowskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Linki zewnętrzne 
  
 Mszaniec na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon zborowski